Beechwood Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechwood Village (Kentucky), im Jefferson County
 Beechwood Village (Tennessee), im Sullivan County

Siehe auch:
 Beechwood